Gondol har flere betydninger:

En bådtype, se gondol (bådtype).
En beholder til passagerer eller varer på et luftskib.
En beholder til passagerer og varer under en ballon.  
En beholder til passagerer eller varer  på en gondolbane.
En beholder til passagerer i visse tivoliforlystelser, fx pariserhjul.
Et stativ til udstilling af varer.